Името Петър Сарийски може да се отнася до следните личности:

 Д-р Петър Сарийски (1912-1981) – български юрист, историк, преводач, католически свещеник;
 Петър Сарийски (Пепчето) (1907-1943) - деец на Добруджанската революционна организация.